Marie – francuska gmina
 Marie – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas
 Marie – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia Zachodnia
 Marie, wł. Marie-France Dufour (1949–1990) – francuska piosenkarka, reprezentantka Monako w konkursie Eurowizji 1973
 Marie (styl. marie), wł. Julita Maria Kusy (ur. 1999) – polska piosenkarka

Muzyka 
  – singel Johnny’ego Hallydaya
  – singel Cat Mother and the All Night Newsboys
 „Marie” – singel Irvinga Berlina
 „Marie” – singel Townes Van Zandt

Telewizja 
  – amerykański serial telewizyjny z 1980 roku
  – amerykański talk-show

Osoby noszące imię Marie

Kobiety 
 Anne-Marie – brytyjska piosenkarka
 Lisa Marie Presley – amerykańska aktorka
 Marie Fredriksson – szwedzka piosenkarka
 Marie Luise Kaschnitz – niemiecka pisarka
 Marie Laforêt – francuska piosenkarka
 Marie Avgeropoulos – kanadyjska aktorka
 Anne-Marie – brytyjska piosenkarka
 Marie Trintignant – francuska aktorka
 Marie-Anne Paulze Lavoisier – francuska ilustratorka
 Marie Laveau – amerykańska „wielka kapłanka”
 Marie Touchet – francuska arystokratka
 Marie-Louise Meilleur – kanadyjka znana z długowieczności
 Marie Duplessis – francuska kurtyzana
 Marie Christine – księżna Michael z Kentu
 Marie Aubert – norweska pisarka

Mężczyźni 
 Marie-Dominique Philippe – francuski dominikanin
 Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry – francuski pisarz
 Marie Joseph de La Fayette – francuski polityk
 Victor Marie Hugo – francuski pisarz
 Marie Pierre Kœnig – francuski generał

Osoby noszące nazwisko Marie 
 Teena Marie – amerykańska piosenkarka
 Rose Marie – amerykańska piosenkarka
 Peter Marié – amerykański filantropista
 André Marie – francuski polityk
 Lisa Marie – amerykańska aktorka

Inne 
 MARIE
 Lake Marie – jezioro w Oregonie

Zobacz też 
 Maria (ujednoznacznienie)
 Mari (ujednoznacznienie)
 Mare (ujednoznacznienie)